Zmagania mężczyzn do 96 kg to jedna z siedmiu męskich konkurencji w zapasach w stylu wolnym rozgrywanych podczas Letnich Igrzysk Olimpijskich 2012. Pojedynki w tej kategorii wagowej odbyły się 12 sierpnia w hali ExCeL.

Harmonogram 
Wszystkie godziny podane są w czasie brytyjskim letnim (UTC+01:00).

Turniej

Oznaczenia 
 W/O - zwycięstwo przez walkower

Faza medalowa

Finał

Repasaże

Faza początkowa

Górna drabinka

Dolna drabinka

Klasyfikacja końcowa

Przypisy 

Zapasy na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2012